Personen
 Valerio Adami, Italiaans kunstschilder 
 Valerio Agnoli, Italiaans wielrenner 
 Valerio Bertotto, Italiaans voetballer
 Valerio Fiori, Italiaans doelman
 Valerio Maccioni, Italiaans Capitano Reggente
 Valerio Pasquali, Italiaans Capitano Reggente
 Valerio Tebaldi, Italiaans wielrenner 
 Valerio Zeno, Nederlands presentator
 Valerio Zurlini, Italiaans regisseur
 San Valerio, een beschermheilige
 
Overig
 Valerio's Datingshow, een Datingshow op TMF
 Wakker worden met Valerio, een ochtendshow op TMF
 Valerio (band), een band